Степа́н Миха́йлович Топа́л (; 8 января 1938, Румыния — 29 сентября 2018) — деятель гагаузского национального движения. Председатель Верховного Совета (1990—1991), а затем первый и единственный президент самопровозглашённой Республики Гагаузия (1991—1995).

Биография 
Родился 8 января 1938 года в селе Комрат, став седьмым ребёнком в семье Михаила Топала — крестьянина, участника Первой мировой войны.

С 1958 по 1966 год играл за футбольную команду колхоза «Путь к коммунизму» из Комрата, которая стала обладателем Кубка Молдавской ССР 1958 года.

По профессии инженер-дорожник. С 1989 года — активист гагаузского национального движения, состоял в Коммунистической партии Молдовы.

Руководил с гагаузской стороны процессом мирной реинтеграции самопровозглашённой 12 ноября 1989 года Республики Гагаузия в состав Республики Молдова в 1994 году, в результате чего было сформировано особое административно-территориальное образование Гагаузия.

1 декабря 1991 года был избран президентом Гагаузии, получив 90 % голосов при явке 83 %.

В июне 2010 года вошёл в состав основателей движения «Совет старейшин Гагаузии».

В 2018 году Топал выиграл в Европейском суде по правам человека дело о лишении его права на пенсию, привязанную к размеру оклада главы Гагаузии.

Умер 29 сентября 2018 года в Комрате. В связи с чем в власти Гагаузии объявили траур. Похоронен на следующий день на Новом кладбище Комрата.

Награды 
 Кавалер ордена Республики (Молдова, 2017)

Примечания 

Дела Европейского суда по правам человека
Политики Гагаузии
Футболисты СССР
Статья 6 ЕКПЧ
Умершие в Комрате